Андрей Герарди:
 Герарди, Андрей Андреевич (1875—?) — российский генерал-майор.
 Герарди, Андрей Францевич (1843—?) — российский генерал-лейтенант.